James Brooks

James Brooks (konstnär), amerikansk konstnär född 1906, död 1992
James Brooks (politiker), amerikansk politiker född 1810, död 1873